Torpedo är ett släkte av rockor som beskrevs av Duméril 1806. Torpedo ingår i familjen darrockor.

Torpedo är enda släktet i familjen darrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Darrockor